Лерон — фамилия:
 Лерон, Андре (1930—2018) — французский футболист.
 Лерон, Лябиб (род. 1961) — татарский писатель.